Наталья Королёва:
 Королёва, Наталья Васильевна (род. 1948) — советская российская актриса.
 Королёва, Наталья Ивановна (1901—1988) — советский педиатр, курортолог и клиницист. 
 Королёва, Наталия Петровна (род. 1923) — Герой Социалистического Труда, бригадир полеводов. 
 Королёва, Наталия Сергеевна (род. 1935) — советский хирург, педагог.
 Наташа Королёва (настоящее имя — Наталья Владимировна Порывай; род. 1973) — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, телеведущая.